Die Swiss Open 2019 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. März 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Shi Yuqi (Champion)
 Chen Long (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Anthony Ginting (Halbfinale)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Tommy Sugiarto (1. Runde)
 Lin Dan (Viertelfinale)
 Sameer Verma (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Chen Yufei (Champion)
 He Bingjiao (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Sung Ji-hyun (Halbfinale)
 Zhang Beiwen (Halbfinale)
 Michelle Li (2. Runde)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Evgeniya Kosetskaya (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Li Junhui / Liu Yuchen (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
 Berry Angriawan / Hardianto (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-Lin (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Halbfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
 Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Champions)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Li Wenmei / Zheng Yu (Halbfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
 Lu Kai / Chen Lu (Halbfinale)
 Niclas Nøhr / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Marvin Seidel / Linda Efler (2. Runde)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
Badminton 2019